Mössor kan avse:

 Mössor – medlemmar av mösspartiet